Любен

 Любен — немецкое название нижнисилезского города Любин

сёла в Болгарии:
 Любен — село, Пловдивская область
 Любен — село, Силистренская область

См. также 
 Любен-Каравелово